Wedemeyer. apellido, puede hacer referencia a:

  Albert Coady Wedemeyer, militar estadounidense; o
  Maria von Wedemeyer, política y escritora alemana.